

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Józefka – część miasta Częstochowa
 Józefka – osada wsi Ostoja w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Józefka – część wsi Ferdynandów w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Józefka – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Józefka – część wsi Kamienna-Wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Józefka – część wsi Raszelki  w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Józefka – część wsi  Wróblew w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew

Zobacz też 
 Dmenin-Józefka